L'Imprévu est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Imprévu, film français, réalisé par Léonce Perret, sorti en 1917
 L'Imprévu, film franco-italien, réalisé par Alberto Lattuada, sorti en 1961 ;
 L'Imprévu, quotidien lancé par Michel Butel et Bernard-Henri Lévy en 1975 qui s'arrête au bout de onze numéros.